

Toponyme 

 Lombe, localité située dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo.

Patronyme 

 Benedict Lombe, écrivaine et dramaturge congolaise et britannique ;
 John Lombe (vers 1693-1722), filateur de soie anglais du  ;
 Lisette Lombé (1978-), slameuse et artiste pluridisciplinaire belgo-congolaise ;
 Thomas Lombe (1685-1739), marchand anglais et développeur de machines pour le tissage de la soie.

Autre 
 Moulin de Lombe, premier moulin à filer et retordre la soie à avoir fonctionné en Angleterre